Egerek és emberek (1937) John Steinbeck kisregénye
  Egerek és emberek (1939) amerikai film, rendezte Lewis Milestone
  Egerek és emberek (1992) amerikai film, rendezte Gary Sinise